Les Carcharhiniformes forment un ordre qui regroupe plus de 270 espèces de requins.

Caractéristiques 

Ils se caractérisent par la présence d'une membrane nictitante sur l'œil, deux nageoires dorsales (sans épine), une nageoire anale, et cinq fentes branchiales dépourvues de peignes branchiaux.

Les Carcharhinidae et les Sphyrnidae (requin marteau) sont principalement de type vivipare placentaire (ou vivipare gestant), c'est-à-dire qu'ils possèdent un placenta vitellin comme celui des mammifères évolués.

Taxinomie 
Les familles qui le composent, au vu des analyses d'ADN récente, devraient être révisées. Le groupe traditionnel ne semble pas être monophylétique.

Liste des familles 
Selon , ,  ,  et  :
 famille Carcharhinidae Jordan & Evermann, 1896
 famille Hemigaleidae Hasse, 1879
 famille Leptochariidae Gray, 1851
 famille Pentanchidae Smith, 1912
 famille Proscylliidae Fowler, 1941
 famille Pseudotriakidae Gill, 1893
 famille Scyliorhinidae Gill, 1862
 famille Sphyrnidae Gill, 1872
 famille Triakidae Gray, 1851

Familles et genres 
Selon  :

 famille Carcharhinidae Jordan et Evermann, 1896
 genre Carcharhinus Blainville, 1816
 genre Galeocerdo Müller et Henle, 1837
 genre Galeolamna
 genre Glyphis Agassiz, 1843
 genre Isogomphodon Gill, 1862
 genre Lamiopsis Gill, 1862
 genre Loxodon Müller et Henle, 1838
 genre Nasolamia Compagno et Garrick, 1983
 genre Negaprion Whitley, 1940
 genre Prionace Cantor, 1849
 genre Rhizoprionodon Whitley, 1929
 genre Scoliodon Müller et Henle, 1837
 genre Triaenodon Müller et Henle, 1837
 famille Hemigaleidae Hasse, 1879
 genre Chaenogaleus Gill, 1862
 genre Hemigaleus Bleeker, 1852
 genre Hemipristis Agassiz, 1843
 genre Paragaleus Budker, 1935
 famille Leptochariidae Gray, 1851
 genre Leptocharias Smith, 1838
 famille Pentanchidae Smith, 1912
 genre Apristurus Garman, 1913
 genre Asymbolus Whitley, 1939
 genre Cephalurus Bigelow & Schroeder, 1941
 genre Galeus Rafinesque, 1810
 genre Halaelurus Gill, 1862
 genre Holohalaelurus Fowler, 1934
 genre Parmaturus Garman, 1906
 genre Pentanchus Smith & Radcliffe, 1912
 famille Proscylliidae Fowler, 1941
 genre Ctenacis Compagno, 1973
 genre Eridacnis Smith, 1913
 genre Proscyllium Hilgendorf, 1904
 famille Pseudotriakidae Gill, 1893
 genre Gollum Compagno, 1973
 genre Planonasus Weigmann, Stehmann & Thiel, 2013
 genre Pseudotriakis Brito Capello, 1868
 famille Scyliorhinidae Gill, 1862
 genre Atelomycterus Garman, 1913
 genre Aulohalaelurus Fowler, 1934
 genre Bythaelurus Compagno, 1988
 genre Cephaloscyllium Gill, 1862
 genre Figaro Whitley, 1928
 genre Haploblepharus Garman, 1913
 genre Poroderma Smith, 1838
 genre Schroederichthys Springer, 1966
 genre Scyliorhinus Blainville, 1816
 genre Scylliorhinus Blainville, 1816
 famille Sphyrnidae Gill, 1872
 genre Cestracion
 genre Eusphyra Gill, 1862 — Requin marteau planeur (1 espèce).
 genre Sphyrna Rafinesque, 1810 — Requin marteau (9 espèces).
 famille Triakidae Gray, 1851
 sous-famille Galeorhininae
 genre Furgaleus Whitley, 1951
 genre Galeorhinus Blainville, 1816
 genre Gogolia Compagno, 1973
 genre Hemitriakis Herre, 1923
 genre Hypogaleus Smith, 1957
 genre Iago Compagno & Springer, 1971 
 sous-famille Triakinae
 genre Mustelus Linck, 1790
 genre Scylliogaleus Boulenger, 1902
 genre Triakis Müller & Henle, 1838

Références taxinomiques

Notes et références